Буена Виста 2. Сексион има више значења:

 Буена Виста 2. Сексион (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буена Виста 2. Сексион, Ел Тулар (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буена Виста 2. Сексион, Колонија Нуева (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Буена Виста 2. Сексион, Колонија Хосе Марија (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику